Маккэ́ррон () — фамилия.

 Маккэррон, Майкл (род. 1995) — американский хоккеист.
 Маккэррон, Хлоя (род. 1997) — североирландская футболистка.
 Маккэррон, Эй Джей (род. 1990) — американский игрок в американский футбол.